Nobby kan syfta på följande platser:

Australien 

 Nobby (ort), Queensland, Toowoomba, 
 Nobby (kulle), New South Wales, Bourke,

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Nobby (klippa), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar